Into the West – singolo di Annie Lennox, tratto dalla colonna sonora del film Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re
Into the West – miniserie televisiva statunitense
Into the West – album di Yulia
Tir-na-nog (È vietato portare cavalli in città) (Into the West) – film del 1993 diretto da Mike Newell
Into the West – titolo con cui è stato ripubblicato l'album Sell Control for Life's Speed dei Pilot Speed